Кибо́рг:
 Киборг (сокращение от «кибернетический организм») — биологический организм, содержащий механические компоненты.

Оружие и снаряжение 
 ОБМ «Киборг» — боевой модуль для бронетехники производства завода «Ленинская кузница», впервые представленный 24-27 сентября 2014 года в Международном выставочном центре в Киеве на ХІ Международной специализированной выставке «Оружие и безопасность-2014» и получивший название ОБМ «Киборг» в январе 2015 года.
 «Киборг-1» — утеплённый спальный мешок массой 3,5 кг, разработанный украинской компанией ООО «ИСО» и впервые представленный в середине декабря 2014 года. В конце декабря 2014 года мешки были закуплены для вооружённых сил Украины.
 ЗБМ «Киборг» — баллистическая маска украинского производства, разработанная в середине 2014 года, выпуск которой начал в марте 2015 года Белоцерковский механический завод.

Культура и искусство

Музыка 
 Cyborg — второй музыкальный альбом Клауса Шульце, вышедший в 1973 году.

Фильмы 
 Киборг — постапокалиптический боевик 1989 года с Ван Даммом в главной роли.
 Киборг-ловец — кинофильм режиссёра Кристофера Ромеро.
 Киборг-ниндзя — японский кинофильм.
 Киборг 2: Стеклянная тень — фантастический боевик о киборгах.
 Киборг-охотник — американский фантастический кинофильм 1994 года режиссёра Ричарда Пепина.
 Киборг-полицейский — кинофильм. Премьера фильма состоялась 5 октября 1993 года в Германии.
 Киборг-полицейский 2
 Киборг-полицейский 3
 Киборги — украинский фильм о боях за Донецкий аэропорт.

Комиксы 
 Киборг 009 — научно-фантастическая манга Сётаро Исиномори 1963 года.
 Киборг — вымышленный супергерой издательства DC Comics, известный под именем Виктор Стоун.
 Супермен-киборг — от рождения Хэнк Хеншоу, вымышленный отрицательный герой вселенной «DC Comics».

Игры 
 «Cyborg» — настольная игра, выпущенная в 1978 году компанией «Excalibre Games».

Прочее 
 «Киборги» — прозвище украинских военнослужащих, участвовавших в боях за аэропорт Донецка.

Примечания